

Geografia

Austria 
 Kasten bei Böheimkirchen – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Niemcy 
 Kasten – dzielnica Osterhofen

Osoby 
 Andrzej Kasten – polski rzeźbiarz
 Bob Kasten – amerykański polityk
 Brigitte Kasten – niemiecka historyczka
 Herbert Kasten – niemiecki pisarz
 Otto Kasten – niemiecki aktor
 Urlich Kasten – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Hoher Kasten
 Wilder Kasten